

Ричфілд — місто, штат Айдахо
 Ричфілд — місто, штат Канзас
 Ричфілд — місто, штат Міннесота
 Ричфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Ричфілд — місто, штат Північна Кароліна
 Ричфілд — місто, штат Юта
 Ричфілд — місто в окрузі Адамс, штат Вісконсин
 Ричфілд — місто в окрузі Вуд, штат Вісконсин
 Ричфілд — селище, штат Огайо
 Ричфілд — селище в окрузі Вашингтон, штат Вісконсин
 Ричфілд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Ричфілд — переписна місцевість, штат Небраска
 Ричфілд — переписна місцевість, штат Пенсільванія